Бет Фаулер (, род. ) — американская актриса и певица, добившаяся наибольшего успеха благодаря выступлениям на бродвейской сцене. Фаулер дважды за свою карьеру номинировалась на премию «Тони» за свои роли в мюзиклах «Суини Тодд» (1990) и The Boy from Oz (2004). Она также выступала в десятках других постановок за период своей карьеры, охватывающей четыре десятилетия.

Карьера 
На экране, Фаулер появилась в фильмах «Действуй, сестра», «Действуй, сестра 2», «Супруги Морган в бегах» и «Я не знаю, как она делает это», а на телевидении была гостем в сериалах «Закон и порядок», «Закон и порядок: Преступное намерение». Наибольшей известности она добилась благодаря второстепенной роли сестры Ингаллс в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона».

Личная жизнь 
Бет Фаулер вышла замуж за Джека Уитема в 1976 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Актрисы мюзиклов США